FC Emmen er en hollandsk fodboldklub. Klubben spiller i røde og hvide trøjer.

Klubben spiller i den bedste hollandske fodboldrække, Eredivisie.

Historiske slutplaceringer

Danske spillere 
  Thomas Villadsen
  Morten Friis Jensen

Stadion

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 FC Emmen på fcemmen.nl 
 FC Emmen på  Soccerway
 FC Emmen på  Sofascore
 FC Emmen på  Transfermarkt
 FC Emmen på  Flashscore
 FC Emmen på  Globalsportsarchive

Fodboldklubber i Nederlandene
Etableret i 1925
Emmen